Az alábbi lista a szervetlen vegyületeket sorolja fel.


A

Alumínium

Ammónia

Antimon

Arany

Arzén

B

Bárium

Berillium

Bizmut

Bór

Bróm

C

Cérium

Cézium

Cián

Cink

Cirkónium

D

Diszprózium

E

Európium

Ezüst

F

Fluor

Foszfor

G

Gadolínium

Gallium

Germánium

H

Hafnium

Hidrogén

Higany

I

Indium

Irídium

Itterbium

Ittrium

J

Jód

K

Kadmium

Kalcium

Kálium

Kén

Kobalt

Kripton

Króm

L

Lantán

Lítium

M

Magnézium

Mangán

Molidbén

N

Nátrium

Neodímium

Nikkel

Nióbium

Nitrogén

O

Ólom

Ón

Oxigén

Ozmium

P

Palládium

Polónium

Platina

Plutónium

Prazeodímium

R

Rádium

Radon

Réz

Ródium

Rubidium

Ruténium

S

Stronicum

Sz

Szamárium

Szelén

Szén

Szilícium

Szkandium

T

Tallium

Tantál

Tellúr

Terbium

Titán

Tórium

Túlium

U

Urán

V

Vanádium

Vas

Volfrám

X

Xenon

Fordítás